Repuschynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Repuschinzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Horodenka, siehe Repuschynzi (Horodenka)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Repuschynzi (Tscherniwzi)